Voluta (art), ornament en espiral propi de les columnes de l'ordre jònic
 Voluta (dispositiu), carcassa en forma d'espiral d'una bomba centrífuga dins de la qual gira el rodet i que recull el fluid propulsat radialment per aquest dirigint cap al tub de sortida
 Voluta (gènere), gènere de mol·lusc gastròpode.
 Voluta (instrument musical), ornament d'alguns instruments musicals.